Красива — селище, Єсільський район, Акмолинська область, Казахстан
 Красива — присілок, Ішимський район, Тюменська область, Росія

Див. також 
 Красиве